Jméno Boček z Jevišovic označuje vícero osob:

 Boček I. z Jevišovic – znojemský a brněnský komorník, syn Kuny ze Zbraslavi a Kunštátu
 Boček II. z Jevišovic – syn Kuny II. z Jevišovic
 Boček III. z Jevišovic – syn Petra z Jevišovic
 Boček IV. z Jevišovic – syn Jindřicha I. Zajímače
 Boček V. z Jevišovic – syn Jana III. Suchého Čerta
 Boček VI. z Jevišovic – pravděpodobný syn Hynka II. Suchého Čerta